Der Ostdeutsche Sparkassen Cup 1998 war ein Tennisturnier der ATP Challenger Series 1998, das vom 11. bis 17. Mai 1998 in Dresden stattfand.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf atpworldtour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1998
Tennisturnier in Dresden